Оришковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Оришковцы — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Оришковцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.